Levà – frazione di Montecchio Precalcino, in Veneto
 Levà – dolce tradizionale di Verona

Pagine correlate 
 Leva